Josh Charles – attore statunitense
Josh Charles – calciatore grenadino